Ibing ist der Familienname folgender Personen:

 August Ibing (1878–1959), deutscher Maler der Düsseldorfer Schule
 Ernst Ibing (1843 – um 1920), deutscher Theologe
 Friedrich Ibing (1834–1892), deutscher Brauereibesitzer
 Günther Ibing (1910–1992), Vorstand bei Stinnes und VEBA
 Jana Ibing (* 1976), deutsche Schauspielerin
 Richard Ibing (1838–1907), deutscher Brauereibesitzer, Bruder von Friedrich Ibing
 Teddy Ibing (* 1948), Mitglied der deutschen Band Truck Stop
 Wolfram Ibing (* 1922), deutscher General